Таранко́н () — топоним, титул и фамилия:
 Таранкон — город в испанском автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча.
 герцог де Таранкон — испанский аристократический титул.
 Таранкон-и-Морон, Мануэль Хоакин (1782—1862) — испанский кардинал.
 Энрике-и-Таранкон, Висенте (1907—1994) — испанский кардинал.